Příjmení Kotík nosí více různých osobností:

 Antonín Kotík –  český filolog a překladatel
 Ilja Kotík –  český lékař, osobní lékař Václava Havla
 Jan Kotík (1916–2002) –  český malíř, syn Pravoslava a otec Petra a Martina a dědeček Jana Jakuba
 Jan Jakub Kotík (1972–2007) –  americký výtvarník českého původu, potomek T. G. Masaryka, syn Petra, vnuk Jana a pravnuk Pravoslava
 Ladislav Kotík (1896–1942) –  československý legionář, generál a odbojář popravený nacisty
 Martin Kotík –  český architekt, syn Jana a vnuk Pravoslava, bratr Petra
 Metoděj Kotík (1915–2010) – český římskokatolický kněz
 Petr Kotík (1942) –  český hudební skladatel, syn Jana a vnuk Pravoslava, otec Jana Jakuba, bratr Martina
 Pravoslav Kotík (1889–1970) –  český malíř, otec Jana, dědeček Petra a Martina, pradědeček Jana Jakuba
 Tomas Kotík (1969) – výtvarník českého původu, žijící v New Yorku, prapravnuk Tomáše G. Masaryka

 ženská varianta s přechýlením

 Magdalena Kotíková (* 1979) – česká florbalistka, reprezentantka a trenérka